Comatose Comes Alive - другий концертний альбом християнської групи Skillet, виданий у 2008 році. Альбом зайняв 164 місце у Billboard 200.

Треклист

Джерела 
 allmusic 
 lastfm 

Альбоми Skillet
Альбоми Lava Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Концертні альбоми 2008
Рок-альбоми
Вересень 2008